Малерб — фамилия:
 Малерб, Альфред (1804—1865) — французский судья и естествоиспытатель.
 Малерб, Жозуа Франсуа (род. 1991) — южноафриканский регбист.
 Малерб, Сюзанна (1892—1972) — французская художница.
  (1853—1911) — французский музыковед и музыкальный критик.
 Малерб, Франсуа де (1555—1628) — французский поэт.

Примечания